Chatturat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 74.548 de locuitori și o suprafață de 731,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 115 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chaiyaphum